Santa Amalia kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santa Amalia, Mexiko, ort, Tamaulipas, Altamira,

Spanien 

 Santa Amalia, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Santa Amalia (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar